Флаг муниципального образования — закрытое административно-территориальное образование Се́верск Томской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования и знаком единства его населения.

Флаг утверждён 25 марта 2004 года решением Собрания народных представителей ЗАТО Северск № 48/19 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1495.

Описание 
«Флаг ЗАТО Северск представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины флага к его длине — 2:3.

Фон полотнища серебряный (белый), что соответствует цвету поля герба ЗАТО Северск. В центре полотнища размещён шар, окружённый пятнадцатью скрещивающимися вытянутыми кольцами, собранными по пять, и оливковым венком. Все фигуры лазоревые (синие, голубые).

Обратная сторона флага зеркально повторяет его лицевую сторону».

Обоснование символики 
Шар и окружающие его скрещивающиеся кольца составляют символический стилизованный знак атома, который служит эмблемой атомного производства, благодаря которому был создан город Северск, а затем — закрытое административно-территориальное образование Северск.

Оливковые ветви (символ мира), обрамляя центральную фигуру, указывают на созидательный, мирный характер атомного производства, говорят о победе человека, подчинившего себе атом.

Лазоревый (синий) цвет геральдических фигур говорит о красоте и молодости ЗАТО Северск, величии труда его жителей.

Серебряное (белое) поле, в котором размещена композиция, — символ мира, невинности и чистоты.

Примечания 

Флаг